Gestell steht für:

 Bettgestell, siehe Bett #Bettgestell mit Matratze
 ein Regal, siehe Regal (Möbelstück)
 Etagere, ein offenes regalähnliches Gestell
 Maschinengestell, die tragenden Teile einer Maschine

 ein Terminus der Philosophie Heideggers, siehe Martin Heidegger #Technik als Gestell
 Schneise im Forst- und Jagdwesen